De Bona – cognome italiano
 Oscar De Bona – politico italiano